Безіменна  —  річка в Україні  у Калинівському районі Вінницької області.  Права притока річки Постолови  (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 5,5 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,05  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Мончинці. Тече переважно на південний схід і на північно-східній околиці села Заливанщина впадає у річку Постолову, праву притоку Південного Бугу.

Цікаві факти 
 На північно-західній стороні від витоку річки на відстані приблизно 560,74 м пролягає автошлях  (автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський — кордон із Молдовою).

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Калинівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви